Ascherl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ascherl (1915–1999), deutscher Bankdirektor und Heimatforscher
 Marion Ascherl (* 1961), deutsche Designerin
 Peter Ascherl (1953–2022), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Willy Ascherl (1902–1929), deutscher Fußballnationalspieler